Oglala Lakota megye, 2015. előtt Shannon megye (Észak-Dakota)
Shannon megye (Missouri)